Sextus Pompeius är ett namn som burits av flera romare:

* Sextus Pompeius (konsul 35 f.Kr.), romersk politiker
 Sextus Pompeius (konsul 5 f.Kr.), romersk politiker
 Sextus Pompeius (konsul 14), romersk politiker
 Sextus Pompeius Collega, romersk politiker, konsul 93
 Sextus Pompeius Magnus Pius, romersk militär och politiker
 Sextus Pompeius Festus, romersk lexikograf